Є́вченко — українське прізвище.
 Євченко Іван Петрович (1936—2014) — український живописець.
 Євченко Касян Дмитрович — український музикант, майстер народних інструментів, соліст Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Г. Верьовки.
 Євченко Раїса Прокопівна — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Євченко Федора Іванівна — депутат Верховної Ради УРСР 1–2-го скликаня.